Siège de Venlo (ou Venloo), peut faire référence à :
Siège de Venlo (1543) par Philippe II d'Espagne.
de 1568 à 1648, pendant la Guerre de Quatre-Vingts Ans Venlo fut le théâtre de plusieurs batailles et sièges.
Siège de Venlo (1702) par les Prussiens lors de la guerre de Succession d'Espagne en 1702. 
Siège de Venlo (1794) par les Français de l'armée du Nord en 1794.
Incident de Venlo, en 1939, la Gestapo recherche des agents britanniques du MI6.
Siège de la Poche de Venlo par les troupes alliées lors de la Libération de la Belgique et des Pays-Bas en 1945.